Ги Жиль ( 25 августа 1938, Алжир (город) — 3 февраля 1996, Париж) — французский кинорежиссёр, сценарист и актёр, брат журналиста и режиссёра .

Биография 
Ги Жиль родился 25 августа 1938 года в городе Алжир. Жиль — его псевдоним, который он взял после смерти матери из первых букв её имени. Свой короткометражный фильм  он снял на полученные от продажи дома матери деньги. Не завершив работу над этим фильмом, он взялся снимать следующий — .

Ги Жиль переехал в Париж в 1960 году. Там он познакомился с продюсером Пьером Бронберже, который помог ему с финансированием для завершения предыдущих двух короткометражных фильмов и нашёл Ги Жилю человека, готового продюсировать первый полный метр (). Бронберже опасался избыточной поэтичности фильмов Жиля, не вписывающихся ни в одно движение. В 1965 году работа над фильмом  была завершена, но для него не был найден дистрибьютор. Тем не менее, картину показали в Бельгии и Швейцарии, а на кинофестивале в Локарно она удостоилась специального упоминания молодёжного жюри.

В 1967 году Ги Жиль приступил к съёмкам нового полнометражного фильма: «На срезанном углу»(). Для его финансирования актриса Маша Мериль основала свою продюсерскую компанию M achafilms. Фильм посмотрели всего 4000 человек. Наибольший успех режиссёру принесла следующая работа -—.

В 1970 году режиссёр влюбляется в Жанну Моро, работая над телевизионной передачей о ней («Жанна рассказывает Жанне»). Их отношения длились полтора года. После завершения отношений Ги Жиль совершил попытку самоубийства. Для его следующего фильма () Жанна Моро записала песню, названную, как и фильм. За эту работу, в сюжете которой — будни героинового наркомана, режиссёр получил премию Жана Виго.
Ги Жиль:   — это абсолютный отказ. Столкновение с изможденным, усталым миром. Это отказ от жизни, на уровне на уровне, высшем, чем простой протест. «На срезанном углу» был протестом, а " — тем, что Маргерит Дюрас называла «нулевой точкой». Тем моментом, когда ты понимаешь, что должен все разрушить, начать заново. 
Потом Ги Жиль снял ещё несколько фильмов, работал на телевидении, но остался одиноким, неизвестным режиссёром.

Нун Серра, монтажёр фильма ":  «Он держался отдельно от остальных. Сверстники не замечали, каким он был на самом деле. Райхенбах и Бронберже одалживали ему камеру или отдавали ему остатки своей пленки в бобинах, поскольку у него совсем не было денег.<…>Я думаю, что „Новая волна“ уже была организованной структурой, её члены помогали друг другу. А Ги появился немного позже, он был ещё очень молод, <…> Но люди, которыми он восхищался, совсем не восхищались им, это правда. Возможно, это значило, что Ги разрывался между двумя мирами: миром „Кайе дю синема“, где жило его сердце и искусство, и самим миром кино. Но даже не коммерческого кино, а другого, кино со звездами.» 
Умер Ги Жиль от СПИДа 3 февраля 1996 года, — журнал «Кайе дю синема» посвятил этому событию всего одну страницу, а спустя три года умер его любимый актёр — .

Режиссёрский почерк 
Ги Жиль смешивает в своих фильмах черно-белую и цветную плёнку; применяет быстрый монтаж коротких кадров, дробит через него пространство фильма; снимает лица фрагментированно. А персонажи его фильмов задаются вопросами: «Стоит ли жизнь, чтобы её прожить?», «Стоит ли жить вообще?», «Можно ли жить иначе?» и часто умирают. Во многих фильмах Ги Жиля композитором был его двоюродный брат — , а одним из актёров — .

Фильмография 
Фильмография режиссёра включает:

Полнометражные фильмы 
  — 
  — «На срезанном углу»
  — 
  — 
  — 
  — 
  — 
  — «Нефертити»

Короткометражные фильмы 
  — Les Chasseurs d’Autographes
  — Le Soleil éteint
  — Au Biseau des Baisers
  — 
  — Histoire d’un petit Garçon devenu grand
  — Journal d’un Combat
  — Paris, un Jour d’Hiver
  — Les Cafés de Paris
 1966 — Chansons de Geste
 1966 — Le Jardin des Tuileries
  — Un Dimanche à Aurillac
  — Côté Cour, Côté Champs
  — Le Défilé

Телевизионные работы 
 1965 — Pour le Plaisir (эпизод «Ciné Bijou»)
 1966 — Pour le Plaisir (эпизоды "Pop-Âge, «Un Peintre de 87 Ans»)
 1967 — Festivals 1966 Cinéma 1967
 1969 — Dim Dam Dom (эпизод «Le Partant»)
 1969 — Choses vues (эпизод «La Vie retrouvée»)
 1970 — Dim Dam Dom (эпизод «Le Cirque des Muchachos»)
 1971 — Choses vues (эпизод )
 1975 — Plain-Chant (эпизод «Saint Genet, Martyr et Poète»)
 1975 — La Vie fi lmée 1946—1954
 1976 — Le Pendule
 1977 — La Loterie de la Vie
 1979 — Il était un Musicien (эпизод «Monsieur Ravel»)
 1983 — Cinéma, Cinémas (эпизод «Où sont-elles donc?»)
 1985 — Un Garçon de France
 1992 — Dis Papa, raconte-moi là-bas
 1994 — La Lettre de Jean

Актёрские работы 
  — 
  — 
  — 
  —

Примечания

Ссылки 
 Сайт о Ги Жиле на французском языке
 О режиссёре на сайте cineticle.com